Panorama Tools (также PanoTools) — свободно распространяемый набор программ и библиотек с открытым исходным кодом. Был написан немецким профессором физики и математики Гельмутом Дершем (Helmut Dersch). Panorama Tools представляет собой фреймворк, предназначенный для использования в сторонних проектах по сборке панорамных изображений.

Уникальность PanoTools заключается в том, что в отличие от иных программ, которые склеивают панорамы, основываясь на контурах, данный фреймворк трасформирует исходные изображения целиком так, чтобы минимизировать различие в рисунках, параллельно исправляя дисторсию и искажения перспективы.

Panorama Tools изначально является только движком по обработке изображений и не имеет графического интерфейса, поэтому разработчики должны создавать его сами для своих проектов.

История 
Дерш начал разрабатывать движок Panorama Tools для создания панорамных изображений в 1998 году, но в 2001 году ему пришлось прекратить разработку в связи с юридическим преследованием и претензиями на нарушение патентов компании iPIX. Дерш выпустил основную библиотеку (pano12) и некоторые программы из состава Panorama Tools в соответствии с пунктами GNU General Public License. Остальные приложения были доступны только в виде исполняемых файлов без права на копилефт.

Разработка Panorama Tools была продолжена силами членов из списка рассылки Panorama Tools. В декабре 2003 года они инициировали проект бесплатного программного обеспечения, который в настоящее время размещается на площадке SourceForge, которая требует, чтобы все размещенное на ней программное обеспечение было выпущено под лицензией с открытым исходным кодом.

Нелицензированные исполняемые файлы на SourceForge отсутствуют, однако их можно найти на сторонних сайтах.

5 августа 2007 года Дерш объявил о своем намерении повторно использовать исходный код Panorama Tools. 9 августа 2007 года Дерш сменил лицензию на GNU Lesser General Public License.

Компоненты

Оригинальный релиз 
PanoTools содержит следующие компоненты:

 PTEditor
 Интерактивный редактор панорам, основанный на Java
 PTPicker
 Графический интерфейс для сшивки панорам, основанный на Java
 PTCrypt
 Инструмент для преобразования изображений для просмотра в реальном времени через PTViewer, основанный на Java.
 PTStitcher
 Инструмент для сшивки панорам.
 PTOptimizer*
 Инструмент для оптимизации позиций и размеров изображений с использованием данных контрольных точек.
 PTStereo
 Инструмент для создания трехмерных объектов на основе двух и более стереоизображений.
 PTInterpolate
 Физически действительный интерполятор. Этот инструмент создает представления из любой промежуточной позиции на основе двух изображений одной и той же сцены.
 PTMorpher
 Инструмент для морфинга.
 PTAverage
 Усредняет изображения для уменьшения шума и увеличения плотности.
 PTStripe
 Комбинирует изображения в полоски для просмотра в обозревателях объектов (расширение PTMovie для PTViewer).
 PanoTools Plugins
 Плагины для корректировки изображений в Photoshop, GIMP и т. д. Также могут использоваться в других приложениях, работающих с плагинами для Photoshop.
 pano12 library*
 Основной движок, используемый в программах для сборки панорам с графическим или командным интерфейсом.
 pano13 library*
 Текущая версия движка PanoramaTools. Несовместима с программами, для которых нет открытого исходного кода.

Дальнейшее развитие проекта 
В 2006 году функциональность компонента PTstitcher была воспроизведена разработчиками Panorama Tools, в процессе чего она была разделена на несколько программ:

 PTmender*
 Повторное отображение одного изображения за раз.
 PTblender*
 Реализует алгоритм коррекции цвета из поздних версий PTstitcher.
 PTmasker*
 Вычисляет сшивающие маски, дает возможность увеличения глубины резкости путем наложения изображений.
 PTroller*
 Объединяет набор входных изображений в одно.
 PTcrop*
 Обрезает изображение по внешнему прямоугольнику.
 PTuncrop*
 Выполняет обратную функцию PTcrop: берет обрезанный файл и создает необрезанный.
 PTtiff2psd*
 Объединяет набор входных изображений и создает файл Photoshop PSD, в котором каждое входное изображение является отдельным слоем.

Звездочкой отмечены компоненты с исходным кодом.

Внешние интерфейсы и приложения 
Для упрощения работы и добавления функциональности было разработано множество графических интерфейсов для инструментов Panorama Tools, как с открытым исходным кодом (например, Hugin), так и коммерческих (например, PTgui), а также множество других сопутствующих приложений (например, Smartblend и Enblend), которые во многих случаях не требуют прямого взаимодействия с программами в наборе инструментов Panorama Tools.

См. также 
 Hugin — свободное кроссплатформенное программное обеспечение для создания панорамных изображений, основанное на движке PanoTools
 PTGui — программное обеспечение для создания панорамных изображений, изначально основанное на PanoTools

Ссылки 
 
 Helmut Dersch — персональная страница разработчика Panorama Tools.
 Helmut Dersch (старая страница) — персональная страница разработчика Panorama Tools до 2001 года.
 PanoTools.org — главная страница сообщества Panorama Tools

Панорамная фотография
Растровые графические редакторы
Программное обеспечение, написанное на Си
Программное обеспечение, написанное на C++
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для macOS
Фотографическое программное обеспечение